Lucun kan syfta på följande platser:

Kina 

 Lucun (socken i Kina, Anhui), 
 Lucun (socken i Kina, Henan), 

Robotskapade Kinaförgreningar